German Masters (golf), golftoernooi van de Europese PGA Tour
 German Masters (snooker), snooker-rankingtoernooi